Velenice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Velenice (okres Česká Lípa)
 Velenice (okres Nymburk)
 České Velenice (okres Jindřichův Hradec)